La dieta blanda es un tipo de dieta recomendada para mitigar problemas relacionados con el aparato digestivo -boca, garganta, estómago, intestinos- tanto de tipo gástrico (diarrea, úlcera, gastritis) como disfagia (dificultad para tragar), cirugía en la mandíbula, la boca o el tubo digestivo, utilización de aparatos dentales y reflujo gastroesofágico.

Una dieta blanda astringente, es una dieta apropiada para mitigar problemas gástricos como la diarrea, y la gastritis. 

Una dieta blanda por disfagia, ocasionada por dificultades al tragar puede incluir la mayoría de alimentos si se presentan en puré, salsas o bebidas. 

En caso de Reflujo gastroesofágico o cirugía esofágica por acalasia se suelen prohibir alimentos que incluyan la salsa de tomate y otros productos de tomate, cítricos, chocolate, menta, las comidas picantes, alcohol y cafeína.

Alimentos para dieta blanda astringente 
Entre los alimentos recomendados para una dieta blanda se encuentran:

 Arroz hervido.
 Zanahoria cruda o hervida.
 Plátano maduro.
 Manzana al horno.
 Yogur líquido descremado.
 Pan tostado.
 Té verde.
 Membrillo.
 Patata hervida o asada.
 Pollo al horno o hervido.
 Pescado al horno o hervido.
 Gelatina NO light.

Alimentos para dieta blanda no astringente 

Una dieta blanda NO astringente, es una dieta apropiada para limpiar el estómago y evitar los vómitos. Entre las recomendaciones de esta dieta se aconsejan platos cocidos con caldo:

 Sopa de cebolla. Agua con un poco de sal y aceite de oliva crudo, cebolla picada en trozos pequeños, y un poco de colorante para darle un color apetitoso.
 Pollo cocido.
 Yogur.
 Para desayunar, té con alguna galleta tostada.
 Fruta (a ser posible cocida o en compota).
 Tortilla francesa de un huevo.
 Huevo pasado por agua.
 Puré de legumbres
 Sopa de arroz.

Además no se recomienda consumir legumbres, leche, carnes, verduras y frutas, excepto las indicadas.

Dieta blanda para patologías gástricas 

Otro tipo de dieta blanda también debe ser tenido en cuenta como recomendación terapéutica en la recuperación de patologías gástricas tales como gastritis y úlceras.
 Zumos de frutas (papaya, melón, sandía, remolacha, etc.) sin endulzar (no deben ser cítricos). 
 Sopas licuadas (elaboradas con caldos no cárnicos).
 Puré de verduras (puede ser arracacha, calabaza, mafafa, patata, etc).
 Compota de frutas no cítricas. Puede endulzarse con un poco de miel de abejas.

Se deben evitar: Todo tipo de condimentos, salsas, aderezos, consomé de res o pollo, frutas cítricas, tomate, vinagres, carnes, enlatados, chocolate, lácteos de todo tipo ni sus derivados, aceites, grasas, embutidos, pescados, mariscos, vegetales flatulentos, huevos, azúcar, etc.

Véase también 
 Gastroenteritis
 Reflujo gastroesofágico
 Disfagia

Dietas